Карибский кубок 2017 — 19-й розыгрыш чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из подзон КОНКАКАФ, проводимый Карибским футбольным союзом. Финальный турнир прошёл 22—24 июня на Мартинике. Турнир также являлся отборочным для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ 2017. Четыре лучших команды турнира квалифицировались на Золотой кубок автоматически, а пятая должна была пробиваться в число участников через стыковой матч с командой, занявшей пятое место в розыгрыше Центральноамериканского кубка 2017.

Отборочный турнир 
Всего в квалификации участвовали 24 сборных команды из 31 участника Карибского футбольного союза (не участвовали Багамские острова, Бонайре, Каймановы острова, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сен-Мартен и Теркс и Кайкос). Сен-Мартен начал процесс подачи заявки для участия в турнире, но не успел до марта 2016 года, когда начались отборочные соревнования.

1-й раунд 
На этом этапе участие в соревнованиях приняли 20 сборных. Жеребьёвка разделила их на 7 групп, победители которых и команды, занявшие 2-е места, проходили во 2-й раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 
Сен-Мартен начал процедуру подачи заявки для участия в турнире, но не успел к его началу, поэтому в группе 6 осталось только две сборных.

Группа 7

2-й раунд 
На этом этапе в соревнованиях принимали участие 15 команд: 14 прошедших из 1-го раунда, а также сборная Сент-Винсента и Гренадин.

В 3-й раунд проходили 9 команд: 5 победителей групп и 4 лучших команды, занявших в группах вторые места.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

3-й раунд 
Сборные, занявшие в своих группах 1-е места, напрямую квалифицировались в финальный турнир Карибского кубка 2017 и на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017. Три сборные из четырёх, занявших в группах второе место, играли между собой однокруговой турнир за право занять 5-е место и получить возможность играть в плей-офф с командой, занявшей 5-е место на Центральноамериканском кубке 2017 (сборная Никарагуа), за квалификацию на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Рейтинг команд, занявших 2-е место в группах

Турнир за 5-е место

Финальный турнир

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион 

2017